Gründen bezeichnet
den Akt einer Gründung, siehe Gründung (Bauwesen) und Gründung (Recht)
 Gründen VS, ehemalige Gemeinde im Kanton Wallis, Schweiz
 Gründen, Ort im Kreis Rummelsburg, Pommern, seit 1945: Grądzień, Dorf im Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Gründen, Ort im Kreis Labiau, Ostpreußen, seit 1946: Seljonoje (Kaliningrad, Polessk), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland